Луиза Датская:
 Луиза Датская (1726—1756) — принцесса Датская и Норвежская, в браке герцогиня Саксен-Гильдбурггаузенская, супруга герцога Эрнста Фридриха III.
 Луиза Датская (1750—1831) — принцесса Датская и Норвежская, дочь короля Дании Фредерика V и Луизы Великобританской. В браке — ландграфиня Гессен-Кассельская.
 Луиза Датская (1875—1906) — третий ребёнок и старшая дочь короля Дании Фредерика VIII и его жены, принцессы Ловисы Шведской.
 Луиза Августа Датская (1771—1843) — датская принцесса, дочь Кристиана VII и его жены Каролины Матильды.
 Луиза Шарлотта Датская (1789—1864) — принцесса датская, прабабушка императора России Николая II.
 См. также 
 Александрина Луиза Датская (1914—1962) — принцесса Датская; в замужестве — графиня Кастель-Кастель.